Als Verjüngung bezeichnet man:

 Tensorverjüngung
 Verjüngung (Altern)
 Verjüngung (Biologie)
 Verjüngung (Architektur)
 Verjüngung (Konstruktion)
 die Verjüngung in der Forstwirtschaft, siehe Naturverjüngung

siehe auch:
Verjüngen